Calcio signifie « coup de pied », mais aussi « football » en italien. Ce terme est par extension utilisé en français pour désigner la Série A, la première division professionnelle du championnat italien de football.
 Le calcio florentin est un sport de balle de la Renaissance, originaire de la ville de Florence, en Italie.
 Calcio est une commune italienne de la province de Bergame.